GIMS : Geneva International Motor Show est un salon automobile suisse.
 Gims est un chanteur, rappeur et compositeur congolais.